Глаза ангела (фильм, 1991)/ Ангельские глазки (Eyes of an Angel, 1991)
 Глаза ангела (фильм, 2001) (Angel Eyes, 2001)